MP3 Rocket es un gestor de descargas de YouTube que permite a los usuarios descargar música (MP3) y vídeos de YouTube, y era antes programa de descargas P2P.
Bajo licencia GNU, MP3 Rocket es software libre. También alienta al usuario pagar una cuota, que  da al usuario acceso a MP3 Rocket PRO.

Historia 
El proyecto se inició en noviembre de 2005 por MP3 Rocket Inc. MP3 Rocket de MP3 Rocket fue lanzado en diciembre de 2005 como una aplicación de red gnutella.

En enero de 2011, MP3 Rocket cerró su servicio P2P, convirtiendo su software en un descargador de YouTube.

La tecnología de "time-shifting" de MP3 Rocket permitirá a los usuarios grabar difusiones vía Internet del mismo modo que TIVO graba TV en vivo para usos no comerciales. La tecnología de desplazamiento de tiempo (time-shifting) permite a los usuarios ver el contenido creado por el usuario en un momento más oportuno, protegiendo así por tanto a los usuarios según sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en caso Sony Corp. v. Universal City Studios, 464 U.S. 417 (1984) No. 81-1687, más conocido como el "caso Betamax".

Resumen 
Escrito en lenguaje de programación Java, MP3 Rocket es capaz de ejecutarse en cualquier equipo con Java Virtual Machine instalado. Existen además instaladores para Microsoft Windows y es compatible con Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Vista y Windows 7.

Cuenta con 
 MP3 Rocket ofrece la distribución de su biblioteca a través de Digital Audio Access Protocol. Como tal, cuando se esté ejecutando MP3 Rocket y configurado para ello, los archivos compartidos serán detectables en la red local por dispositivos compatibles con DAAP (por ejemplo, iTunes).

 Puede descargar música y videos y obtener una vista previa de archivos durante la descarga. Los usuarios pueden enviar y compartir los canales de TV, emisoras de radio y juegos en línea. Hay actualmente más de 3000 canales.

Referencias

Notas

Citas web 
 
 
 
 
 Sony Betamax Case Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.,  Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc , accessed January 26, 2011.

Véase también 

 Gnutella

Enlaces externos 
  Página oficial de MP3 Rocket

Software libre programado en Java
Software para Windows